Варенцов, Михаил:
 Варенцов, Михаил Иванович (1902—1977) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1953).
 Варенцов, Михаил Петрович (1788—1851) — русский архитектор, представитель позднего классицизма. Носил псевдоним «Коринфский».